Passerella - struttura che permette il collegamento tra due siti separati
 Passerella telescopica – struttura mobile che collega un gate di un terminal aeroportuale a un aereo
 Passerella - piano rialzato su cui sfilano i modelli durante le sfilate di moda
 Passerella - genere di uccelli della famiglia Passerellidae

Altri progetti